Аса́нова — женская форма фамилии .

 Известные носители  
 Асанова, Анастасия Вячеславовна (род. 1990) — российская сноубордистка.
 Асанова, Динара Кулдашевна (1942—1985) — советский кинорежиссёр, актриса.
 См. также 
 Асанов